Battaglia di Castiglione (1702) – avvenuta il 1º giugno 1702 durante la guerra di successione spagnola
Battaglia di Castiglione (1706) – anche detta battaglia di Medole, avvenuta l'8 settembre 1706 durante la guerra di successione spagnola
Battaglia di Castiglione (1796) – anche detta battaglia di Medole o battaglia del Monte Medolano, avvenuta il 5 agosto 1796 tra l'Armata d'Italia guidata da Napoleone Bonaparte e le truppe austriache del generale Würmser